Приазовское — топоним:

Украина 
 Приазовское — посёлок,  Мангушский район,  Донецкая область
 Приазовское — посёлок городского типа,  Приазовский район,  Запорожская область

См. также 
 Приазовское газовое месторождение
 Приазовское сельское поселение